Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

29501–29600. • 29601–29700. • 29701–29800. • 29801–29900. • 29901–30000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája